Helder Fontes de Oliveira, mais conhecido como Helder (Rio de Janeiro, 5 de fevereiro de 1979 — Natal, 20 de julho de 2006), foi um futebolista brasileiro que atuava como volante.

Carreira 
Iniciou sua carreira nas categorias de base do , tornando-se profissional em 1999. Foi emprestado ao  em 1999 e voltou ao Vasco no mesmo ano.

Passou ainda pelo  em 2001 e por , Santa Cruz novamente,  e .

Morte 
Foi enquanto estava atuando pela equipe potiguar que veio a falecer. Helder foi encontrado morto em seu flat localizado na capital do estado, Natal.

O seu corpo foi encontrado pelo então companheiro de clube, Paulinho Kobayashi, por volta das 19h20m. Na ocasião foi diagnosticado uma embolia pulmonar como causa do seu falecimento.

Ligações externas 
 
 

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Futebolistas do Rio de Janeiro (estado)
Futebolistas do Club de Regatas Vasco da Gama
Futebolistas do Santa Cruz Futebol Clube
Futebolistas do Avaí Futebol Clube
Futebolistas do Bangu Atlético Clube
Futebolistas do Ceará Sporting Club
Futebolistas do América Futebol Clube (Rio Grande do Norte)